

Presentación previa 
Andrej Martin y Igor Zelenay eran ellos defensores del título, Andrej Martin decidió no participar este año

Facundo Bagnis y Guido Pella ganaron el título tras derrotar en la final Salvatore Caruso y Federico Gaio.

Cabeza de serie 

  Guillermo Durán /  Roberto Maytín (Primera ronda)
  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (Primera ronda)

<ol start=3>
  Mateusz Kowalczyk /  Igor Zelenay ''(Primera ronda)
 ''' Facundo Bagnis /  Guido Pella (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Vicenza 2015